Pour la première fois aux Jeux olympiques, des joueurs professionnels de basket-ball issus de la NBA sont autorisés à participer au tournoi olympique. L'équipe nationale masculine des États-Unis, surnommée la Dream Team, domine tous ses adversaires et remporte cette épreuve des jeux de 1992.

Tournoi masculin

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B  

|}

Tableau final 

La phase finale regroupe les quatre meilleures équipes des deux groupes du premier tour. Elle se déroule en élimination directe. Les rencontres des quarts de finale sont définies avant la compétition, le premier d'un groupe regroupant le quatrième de l'autre, puis le deuxième rencontrant le troisième de l'autre groupe...

Matches de classement

à

à

Classement final

Podium final

Tournoi féminin

Podium final

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B  

|}

Phase finale 
 1/2 finales :
  bat  109-70
  bat  79-73

 Finale :
  bat  76-66

 Match pour la  place :
  bat  88-74

Les Américaines cèdent pour la première fois leur titre, défaites en demi-finales par l'équipe unifiée dirigée par Evgueni Gomelski qui dirige l'ossature de l'ex-URSS avec en son sein Elena Baranova du Kirghizistan, Marina Tkatchenko d’Ukraine, Irina Gerlits du Kazakhstan et encore Yelena Khudashova de Russie. La défense de zone de l’équipe unifiée perturba les Américaines, et elle mena, 54-43, avant de se faire dépasser temporairement à 55-57. La défense américaine intercepta trois fois la balle en 30 secondes, mais fut incapable de conclure. L’équipe unifiée transforma ses lancers-francs et remporta le duel, 79-73. Les Américaines se contentèrent sur la rencontre de 35,8 % de réussite aux tirs du champ (5/20 à trois-points), et 52,6 % aux lancers-francs.

Classement final

Sources 

   Rapport officiel des Jeux olympiques de 1992

Notes et références 

Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1992
1992
Basket-ball en 1992